Ками́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование Родниковского района Ивановской области, центр село Каминский.

История 
Каминское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 50-ОЗ. 10 декабря 2009 года на основании Закона Ивановской области № 136-ОЗ в состав Каминского сельского поселения включено упразднённое Острецовское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Каминское сельское поселение на сайте Родниковского района 
 Сайт о селе Каминский 

Муниципальные образования Родниковского района
Сельские поселения Ивановской области